Vasile Alecsandri ist der Name folgender Personen:
 Vasile Alecsandri (1821–1890), rumänischer Dichter

Vasile Alecsandri ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Vasile Alecsandri (Galați), Dorf im Kreis Galați 
 Vasile Alecsandri (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea